Freymuth ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Freymuth (1872–1933), juristischer Autor, republikanisch orientierter Richter, sozialdemokratischer Politiker und Menschenrechtsaktivist
 Emil Freymuth (1890–1961), deutscher Architekt
 Julius Freymuth (1881–1961), Kölner Maler in Ostpreußen
 Otto Freymuth (1892–1953), deutschbaltischer Bibliothekar und Kunsthistoriker
 Paul Freymuth (1881–1944), deutscher Richter 

Siehe auch:
 Arnold-Freymuth-Gesellschaft (AFG), 1992 in Hamm gegründeter bundesweiter Verein für Zivilcourage
 Freimuth
 Freimut (Begriffsklärung)